Сипио има више значења:
 Сипио (Индијана)
 Сипио (Јута)